Ai Giochi della XXIX Olimpiade, tenutisi a Pechino nel 2008, leptathlon si è svolto nelle giornate del 15 e 16 agosto presso lo Stadio nazionale di Pechino.

Presenze ed assenze delle campionesse in carica

La gara 
Dopo le prime due prove è in testa la statunitense Hyleas Fountain, con il record personale sia nei 100h che nell'alto. Nella gara successiva, il peso, l'ucraina Natalja Dobryns'ka, decima, si riporta sotto con un lancio straordinario a 17,29: è il record del mondo per eptathlete. Dopo i 200 metri è sempre in testa l'americana con 4.060 punti, contro i 3.996 dell'europea.

Nella gara d'apertura della seconda giornata, il salto in lungo, molte atlete ottengono misure inferiori al proprio livello. Non la Dobryns'ka, che si migliora a 6,63. Anche nel giavellotto batte il proprio record personale (due volte) e passa in testa alla classifica generale, seguita dalla connazionale Ludmila Blonska. Gli 800 metri non riservano sorprese per le prime due posizioni, ormai conquistate dalle due atlete ucraine. Tat'jana Černova vince con un ottimo 2'06"50, recuperando 130 punti alla Fountain, ma non le basta per il bronzo, che va all'americana. Natalija Dobryns'ka, medaglia d'oro, ha migliorato cinque dei propri primati personali.

Al controllo antidoping, Ludmila Blonska risulta positiva per l'assunzione di steroidi, e viene quindi squalificata; pertanto Hyleas Fountain sale al secondo posto e Tat'jana Černova conquista il bronzo. Nella nuova classifica generale, ben 8 atlete hanno superato i 6.400 punti (record) e 22 hanno superato i 6.000 (record). I punteggi ottenuti dalle atlete classificatesi dal 5º al 21º posto sono i migliori di sempre.

Prima giornata

100m ostacoli 
Venerdì 15 agosto.

1ª serie ore 9:00, 2ª serie ore 9:08, 3ª serie ore 9:16, 4ª serie ore 9:24, 5ª serie ore 9:30.

Salto in alto 
Venerdi 15 agosto.

Getto del peso 
Venerdì 15 agosto, ore 19:00.

200 metri 
Venerdi 15 agosto.
1ª serie ore 21:15, 2ª serie ore 21:22, 3ª serie ore 21:29, 4ª serie ore 21:36, 5ª serie ore 21:43.

Legenda:
 RN = Record nazionale;
 RP = Record personale;
 NP = Non partita;
 Rit. = Ritirata.

Seconda giornata

Salto in lungo 
Sabato 16 agosto, ore 9:50.

Tiro del giavellotto 
Sabato 16 agosto, Gruppo A ore 19:00, Gruppo B ore 20:10.

800 metri 
Sabato 16 agosto. 1ª serie ore 21:45, 2ª serie ore , 3ª serie ore , 4ª serie ore .

Classifica finale 

Legenda:
 MS = Migliore prestazione mondiale dell'anno;
 RN = Record nazionale;
 RP = Record personale;
 Squal. = Squalificata.

Note 	

Atletica leggera femminile ai Giochi della XXIX Olimpiade
2008